Fienil Nuovo ima više značenja:
 Fienil Nuovo, Brescia
 Fienil Nuovo, Rovigo